Egino III. ist der Name folgender Personen

 Egino III. (Urach) († nach 1160), Graf von Urach, siehe Urach (Adelsgeschlecht) 
 Egino III. (Freiburg) († 1385), Graf von Freiburg im Breisgau